Yanagimoto-chō ist der Name mehrerer japanischer Stadtteile:
 Yanagimoto-chō (Nishinomiya), einen Stadtteil von Nishinomiya in der japanischen Präfektur Hyōgo
 Yanagimoto-chō (Tenri), einen Stadtteil von Tenri in der japanischen Präfektur Nara